Richard Wagner (1813–1883), Duitse componist, dichter en librettist.

Verder naar

Personen

met de achternaam Wagner 
Wagner is een Duitstalige achternaam die voortkomt uit het beroep wagenmaker. Vergelijkbare Nederlandse achternamen zijn Wage(n)maker(s) en Wagenaar.

 Adolf Wagner (1890-1944), Duits militair en politiek leider van de NSDAP 
 Adrian Wagner (1952-), Brits popmuzikant 
 Adolph Wagner (1835-1917), Duits econoom en politicus
 Ashley Wagner (1991), Amerikaanse kunstschaatsster
 Charles Wagner (1852-1918), Franse protestantse dominee
 Dick Wagner (1942-2014), Amerikaanse gitarist en songwriter
 Gerrit Wagner (componist) (1862-1892), Vlaams componist 
 Gerrit Wagner (Shell) (1916-2003), Nederlandse bestuursvoorzitter van Royal Dutch Shell
 Hans Wagner (1905-1989), Zwitserse oogarts
 Hans Wagner (1963), Nederlandse politicus
 Jack Wagner (1959), Amerikaanse acteur
 Jasmin Wagner (1980), Duitse zanger, presentatrice en actrice
 Johann Andreas Wagner (1797-1861), Duitse paleontoloog, zoöloog en archeoloog
 John Wagner (1949), Amerikaanse striptekenaar
 Josef Wagner (wielrenner) (1916-2003), Zwitserse wielrenner
 Joseph Franz Wagner (1856-1908), Oostenrijkse componist
 Jozef Wagner (pedagoog) (1770-1849), Slowaakse pedagoog
 Jozef Wagner (voetballer) (1914-2007), Belgische voetballer
 Jules Wagner (1863-1922), burgemeester van de Belgische gemeente Assebroek
 Jürgen Wagner (1901-1947), Duitse SS-Brigadeführer en Generalmajor der Waffen-SS
 Nico Wagner (1954), Luxemburgse voetballer
 Otto Wagner (1841-1918), Oostenrijkse architect
 Paula Wagner (1946), Amerikaanse filmproducente
 Richard Wagner (1813–1883), Duitse componist
 Robert Wagner (1930), Amerikaanse acteur
 Robert Wagner (1983), Duitse wielrenner
 Sandro Wagner (1987), Duitse voetballer
 Siegfried Wagner (1869-1930), Duitse dirigent/componist, zoon van Richard Wagner
 Tini Wagner (1919-2004), Nederlandse zwemster
 Warren L. Wagner (1950), Amerikaanse botanicus
 Winifred Wagner (1897-1980), Engels-Duitse theaterleidster, echtgenote van Siegfried Wagner
 Wolfgang Wagner (operaregisseur) (1919-2010), Duitse theaterleider, zoon van Siegfried en Winifred Wagner
 Wolfgang Wagner (zwemmer) (1938), Duitse zwemmer

met de voornaam Wagner 
 Wágner Ferreira dos Santos, Braziliaanse voetballer

Plaatsen
 Wagner (Bahia), een gemeente in de Braziliaanse staat Bahia
 Wagner (South Dakota), een plaats in de Amerikaanse staat South Dakota

Motorfietsen
 Wagner (Horazdovice), Tsjechisch historisch motorfietsmerk
 Wagner (St. Paul), Amerikaans historisch motorfietsmerk

Overig
 Wagner Tiefkühlprodukte GmbH, Duits fabrikant van diepvriespizza's
 Wagner (miniserie), Engels-Oostenrijks-Hongaarse biografische miniserie uit 1983 over Richard Wagner
 Wagnergroep, een Russische paramilitaire organisatie
 Wagner (metrostation)